Dominique Ndjeng (Bonn, Nyugat-Németország, 1980. november 4. –) német-kameruni labdarúgóhátvéd. Öccse az ötszörös kameruni válogatott Marcel Ndjeng.

Jegyzetek

További információk 
 

1980-ban született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FC Köln II labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
A TuS Koblenz labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek